Gouvernement kan betrekking hebben op:
gouvernement (bestuur), het gebied waarover een gouverneur (bestuurder) is aangesteld; 
 gouvernementen van Egypte
 gouvernementen van Jemen
 gouvernementen van Jordanië
 gouvernementen van Libanon
 gouvernementen van Tunesië
 goebernija, gouvernementen van Rusland voor 1918
 gouvernementen van Nederlands-Indië
  gouvernementen van Syrië
 een wat archaïsche term voor 'regering'
 gouvernement (Nederlands-Indië)
Gouvernement, het provinciehuis van de Nederlandse provincie Limburg,